Семьяна () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 255 человек (2008 г.), плотность населения составляет 28 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 0384.

Покровителями коммуны почитаются святые  Ипполит и Кассиан, празднование в последнее воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики